Родия может означать:

 Родия — название одной из низших каст на Шри-Ланке;
 Родия — язык касты родия, диалект сингальского.
 (437) Родия — астероид, открытый в 1898 году.